Kintzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kintzinger (1901–1977), deutscher Politiker
 Martin Kintzinger (* 1959), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Kinzinger